The Great Santini steht für

 Der große Santini (The Great Santini), ein US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Lewis John Carlino aus dem Jahr 1979
 The Great Santini, eine Episode aus der US-amerikanischen Fernsehserie An Officer and a Movie aus dem Jahr 2011